Walburgis est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Prénom 
Walburgis est un prénom germanique notamment porté par :
 Walburgis de Rietberg (1555/56-1586), aristocrate de Saint Empire germanique, comtesse de comtesse de Rietberg ;
 Josina Walburgis de Löwenstein-Rochefort (1615-1683), aristocrate de Saint Empire germanique, princesse souveraine et abbesse.

Prénom allemand